Прва гимназија (Сарајево)
 Прва београдска гимназија